Jacqueline Picoche (1928), linguiste française ;
 Jean-Louis Picoche (1931), hispaniste et écrivain français ;
 Laurane Picoche (1985), athlète française